«Condé» puede referirse a:
 Condé, comuna francesa del departamento de Indre.
 Condé, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Las Laderas.
 Condé-en-Brie, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Condé-en-Normandie, comuna nueva francesa del departamento de Calvados.
 Condé-Folie, comuna francesa del departamento de Somme.
 Condé-Northen, comuna francesa del departamento de Mosela.
 Condé-lès-Autry, comuna francesa del departamento de Ardenas.
 Condé-lès-Herpy, comuna francesa del departamento de Ardenas.
 Condé-Sainte-Libiaire, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 Condé-sur-Aisne, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Condé-sur-Huisne, comuna delegada francesa del departamento de Orne.
 Condé-sur-Ifs, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Condé-sur-Iton, comuna delegada francesa del departamento de Eure.
 Condé-sur-l'Escaut, comuna francesa del departamento de Norte.
 Condé-sur-Marne, comuna francesa del departamento de Marne.
 Condé-sur-Noireau, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Condé-sur-Risle, comuna francesa del departamento de Eure.
 Condé-sur-Sarthe, comuna francesa del departamento de Orne.
 Condé-sur-Seulles, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Condé-sur-Suippe, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Condé-sur-Vesgre, comuna francesa del departamento de Yvelines.
 Condé-sur-Vire, comuna nueva francesa del departamento de Mancha.
 Condé-sur-Vire, comuna delegada francesa del departamento de Mancha.
 Condé-sur-Vire, comuna francesa suprimida del departamento de Mancha.
 Celles-lès-Condé, comuna francesa del departamento de Aisne.
 La Celle-Condé, comuna francesa del departamento de Cher.
 Montigny-lès-Condé, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Rochy-Condé, comuna francesa del departamento de Oise.
 Saint-Christophe-sur-Condé, comuna francesa del departamento de Eure.
 Vieux-Condé, comuna francesa del departamento de Norte.